South Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Congregational Church (Connecticut), ID-Nr. 89000930
 South Congregational Church (Massachusetts), ID-Nr. 76000245
 South Congregational Church (New Hampshire), ID-Nr. 89000187
 South Congregational Church (New York), ID-Nr. 82001183